Anémona puede referirse a:

 Anemone, un género taxonómico de plantas de flor que comprende unas 120 especies en la familia de las ranunculáceas.
 Actiniaria, un orden taxonómico de cnidarios marinos que contiene más de 800 especies.

Enlaces externos